Organització d'Esquerra Comunista, partit polític històric d'Espanya
 Oficina del Medi Ambient de Còrsega (del seu nom en francès Office de l'Environnement de la Corse), organisme encarregat del medi ambient dins de la Col·lectivitat Territorial de Còrsega
 Otis Elevator Company, empresa estatunidenca fabricant d'ascensors i escales mecàniques
 Osborn Engineering Company, fabricant de motocicletes anglès